Norton Knatchbull ist der Name folgender Personen:

* Norton Knatchbull, 1. Baronet (1602–1685), englischer Adliger und Politiker
 Norton Knatchbull, 10. Baronet (1808–1868), britischer Adliger
 Norton Knatchbull, 6. Baron Brabourne (1922–1943), britischer Adliger und Politiker
 Norton Knatchbull, 3. Earl Mountbatten of Burma (* 1947), britischer Adliger und Politiker